El término engrama puede referirse a:

un engrama es una estructura de interconexión neuronal estable;

un engrama neuromuscular una programación inconsciente que se genera en el sistema nervioso central, para regular el funcionamiento de un sistema muscular;

engrama según Dianética, es el registro de las percepciones de un incidente que contiene inconsciencia; y una amenaza real o imaginaria.